KKI est un sigle qui peut désigner :
 Körfuknattleikssamband Íslands (en français, Fédération islandaise de basket-ball), une association chargée d'organiser, de diriger et de développer le basket-ball en Islande.

kki est un code qui peut désigner :
 kagulu, une langue bantoue parlée en Tanzanie par la population kaguru.

Code de langue